Тка́нь:

 Ткань — текстильное полотно, полученное способом ткачества.
 Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями.

См. также 
 «Ткани» — альбом музыканта Дельфина, вышедший в 2001 году.